Aufhäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Aufhäuser (1842–1917), deutscher Bankier in München
 Martin Aufhäuser (1875–1944), deutscher Bankier in München
 Siegfried Aufhäuser (1884–1969), deutscher Gewerkschaftsführer und Sozialdemokrat
 Siegfried Aufhäuser (Bankier) (1877–1949), deutscher Bankier und Generalkonsul des Königreichs Schweden

Siehe auch:
 Hauck & Aufhäuser, Privatbank in Deutschland
 Aufhauser
 Aufhausen (Begriffsklärung)